Emil Erlich, ou , un arbitre slovène-yougoslave de football
 Daniel Erlich (º  1991, Thornhill), un joueur professionnel de hockey sur glace israélo-canadien
 Henryk Erlich (Ehrlich)
 Jonathan Erlich (º  1977, Buenos Aires), un joueur de tennis israélien
 Leandro Erlich (º  1973, Buenos Aires), un artiste contemporain argentin
 Nachum Erlich (º  1959), un violoniste israélien
 Yom-Tov Ehrlich (1914-1990) est un musicien, compositeur et interprète hassidique américain d'origine polonaise, dont les chansons sont enregistrées par Mordechai Ben David, Lipa Shmeltzer et Avraham Fried.

Erlih 
 Devy Erlih, ou: Devi Erlih (1928, Paris  2012), un violoniste et professeur français originaire de Bessarabie
 Emil Erlih, un arbitre slovène-yougoslave de football

Patronyme germanique
Patronyme juif